Wallace megye (Kansas)
Wallace megye (Ausztrália)
Wallace megye (Új Zéland)